Wodynie est le nom :
 de la gmina de Wodynie, dans le powiat de Siedlce, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Wodynie, chef-lieu de cette gmina